Der Weltersbach ist ein 8,4 km langer, orografisch linker Nebenfluss der Wupper in Nordrhein-Westfalen, Deutschland.

Geographie

Verlauf 
Der Weltersbach entspringt im Norden von Witzhelden auf einer Höhe von . Von hier aus fließt er vorrangig Richtung Westsüdwest. Er durchfließt die Ortschaften Krähwinkel, Unterbüscherhof und Weltersbach. Im anschließenden Abschnitt durchfließt der Bach das Naturschutzgebiet Weltersbachtal. Nördlich von Junkersholz münden rechtsseitig der Grünscheider Bach und der Roderbach. Am südöstlichen Ortsrand vom Leichlinger Hauptort mündet ebenfalls rechtsseitig der Schmerbach. Gut 1 km flussabwärts mündet der Weltersbach am südlichen Ortsrand von Leichlingen auf  in die Wupper.

Auf seinem 8,4 km langen Weg überwindet er einen Höhenunterschied von 159 m, was einem mittleren Sohlgefälle von 18,9 ‰ entspricht.

Nebenflüsse 
 Grünscheider Bach – 0,8 km langer, rechter Nebenfluss auf 
 Roderbach – 1,8 km langer, rechter Nebenfluss auf 
 Schmerbach – 4,0 km langer, rechter Nebenfluss auf

Einzelnachweise 

Fluss in Europa
1Weltersbach
Fluss in Nordrhein-Westfalen